Анхангвера, или аньянгуэра (), — род птерозавров, известных из нижнемеловой (аптский ярус, 112 млн лет назад)  в Бразилии, с упоминанием образцов, найденных в формациях  и  Великобритании (вплоть до позднего сеноманского яруса, 94 млн лет назад). Он тесно связан с орнитохейрусом, и принадлежит либо к подсемейству Anhanguerinae семейства Ornithocheiridae, либо к семейству анхангверид (Anhangueridae).

Описание 

Анхангвера была рыбоядным животным с размахом крыльев в 4,5 метра. Подобно многим другим представителям семейства, она несла округлый гребень в передней части верхней и нижней челюстей, заполненных скошенными, коническими, крючковатыми зубами различного размера и ориентации. Суженные челюсти птерозавра имели на конце ложкообразное расширение. Однако присутствовали и небольшие различия в форме гребня и зубов: в отличие от своих сородичей, Coloborhynchus и орнитохейруса, гребень на верхней челюсти анхангверы не располагался на самом кончике, а был смещён ближе к черепу. Как и многие другие представители семейства (особенно это касается птеранодонов, в меньшей степени — прочих орнитохейрид, таких, как Ludodactylus), анхангвера имела дополнительный гребень в затылочной части черепа. Однако, её гребень редуцировался до маленького тупого выступа.
Проведённое в 2003 году исследование показало, что анхангвера держала голову под углом к земле из-за структуры внутреннего уха, которое помогает животным удерживать равновесие.

Классификация 
Существует несколько признанных видов Anhanguera. A. santanae и A. blittersdorffi известны по нескольким фрагментарным останкам, включая  черепа из бразильской формации Сантана. A. cuvieri и A. fittoni, первоначально отнесённые к роду Pterodactylus, а затем к роду Ornithocheirus, датируются несколько поздним временем (альбский век Англии), в то время, как фрагменты останков птерозавров, которые могут иметь сходство с анхангверой, были найдены в австралийском штате Квинслэнд. Хорошо известный вид А. piscator был описан как принадлежащий к роду Coloborhynchus (Veldmeijer, 2003 год).

Виды и синонимы 
 
 

?  =  =  [в настоящее время классифицируется как Cimoliopterus]
?  = 
?  =  [также классифицируется как Coloborhynchus]
  [также классифицируется как Coloborhynchus]
  = 
?  =  [также классифицируется как Coloborhynchus]
?  =  [также классифицируется как Coloborhynchus или Cearadactylus]
?  [также классифицируется как Coloborhynchus]
?  [также классифицируется как Coloborhynchus]

Приведённая ниже кладограмма показывает филогенетическое положение рода в составе клады Pteranodontia согласно исследованиям Andres и Myers в 2013 году:

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Pteranodontoidea
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Бразилии
Фоссилии из меловых отложений Великобритании